Índice de potencial de consumo
 Índice de preços ao consumidor
 Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Politécnico de Coimbra
 Instituto de Polícia Científica (IPC) (Paraíba) - departamento técnico-científico do estado da Paraíba
 Comunicação entre processos - Inter-Process Communication em inglês
 Comité Paraolímpico Internacional - International Paralympic Committee em inglês
 ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual, a instituição governamental portuguesa que sucedeu ao Instituto Português de Cinema
 IPCTV - canal de televisão por satélite  no Japão com programação em português, da empresa IPC World, Inc
 International Press - jornal em português do Japão

Desambiguações de siglas